Miejscowości w Polsce:
 Zbijów Duży
 Zbijów Mały